Il singolare del torneo di tennis Las Vegas Tennis Open 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Christian Vinck che ha battuto in finale Andre Agassi 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Grant Stafford (semifinali)
 Martin Sinner (secondo turno)
 Geoff Grant (semifinali)
 Steve Campbell (secondo turno)

 Andre Agassi (finale)
 Alejandro Hernández (primo turno)
 Andrej Merinov (primo turno)
 Mark Petchey (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Las Vegas Tennis Open 1997